Sironi ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Sironi (Regisseur) (1940–2019), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Alberto Sironi (Fußballspieler) (* 1943), italienischer Fußballspieler
 Françoise Sironi (* 1958), französische Psychologin
 Gianluca Sironi (* 1974), italienischer Radrennfahrer
 Giovanni Sironi (1816–1910), italienischer General
 Mario Sironi (1885–1961), italienischer Maler